Вели Ахундов:
 Ахундов, Вели Гусейн оглы (1907—1943) — депутат ВС Азербайджанской ССР, руководитель антифашистской подпольной деятельности в Харьковской области.
 Ахундов, Вели Юсуф оглы (1916—1986) — 1-й секретарь ЦК КП Азербайджана (1959—1969).